Inverse, Reverse, Perverse - uma compilação da banda Apocalypse Hoboken em 2000
 Reverse Address Resolution Protocol - associa um endereço MAC
 Reverse, Then Forward Again - uma compilação da banda Dogwood, lançado a 20 de abril de 2004

Desambiguação